Blisko Podmoskovlje (ruski:Ближнее Подмосковье) je velikogradska regija u Rusiji u kojoj su obuhvaćeni idući gradovi u moskovskoj okolici:
Ljuberci, 
Himki,
Mitišči, 
Koroljov, 
Ščolkovo, 
Noginsk, 
Elektrostalj, 
Dolgoprudnij, 
Lobnja, 
Krasnogorsk, 
Podolsk itd.

Zemljopis Rusije
Moskovska oblast
Moskva